Gironde megyében 542 település található.

 (CUB) Bordeaux agglomerációja, 1966-ban alapították.
 (CAA) Agglomerációs közösség Arcachon körül, 2002-ben alapították.

</div>

Források 
 http://www.communes.com/aquitaine/gironde/